Чемпионат мира по трековым велогонкам 1914 года прошёл 2 августа в Копенгагене (Дания). В программе чемпионата было лишь одно соревнование — гонка за лидером среди любителей.

Медалисты 
Любители

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1914
1914 год в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Август 1914 года
События 2 августа
Велогонки
Велоспорт в Дании
Чемпионаты мира в Дании